Le Marrec est un patronyme porté notamment par :

 Loïc Le Marrec (né en 1977), joueur de volley-ball français ;
 Philippe Le Marrec (né en 1950), journaliste et auteur français de roman policier.

Homonymie de patronyme
Patronyme breton